Ноблехас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Меса-де-Окания. Занимает площадь 70 км². Население — 3556 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Покровителем города считается святая Мария Магдалена.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo
 Callejero

Муниципалитеты Толедо